Il Castel del Monte Cabernet riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle provincie di Barletta-Andria-Trani e di Bari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso tendente al granato
odore: vinoso, caratteristico
sapore: secco, morbido, pieno, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Barletta Andria Trani
Vini DOC della città metropolitana di Bari
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet franc
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet Sauvignon